Коноплянка:
 Коноплянка — певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных.
 Е. О. Коноплянка — украинский футболист.
 «Коноплянка» — польский фильм 1981 года.

Топоним

Россия 
 Коноплянка — село Кумёнский район Кировской области
 Коноплянка — деревня, Лысковский район Нижегородской области
 Коноплянка — деревня, Перевозский район Нижегородской области
 Коноплянка — посёлок, Болховский район Орловской области
 Коноплянка — посёлок, Тёмкинский район Смоленской области
 Коноплянка — деревня, Инжавинский район Тамбовской области, под городом Кирсанов.
 Коноплянка — упразднённая деревня в Знаменском районе Тамбовской области, на территории деревни Булгаково-Дергачёвка Покрово-Марфинского сельсовета.
 Коноплянка — село, Инзенский район Ульяновской области
 Коноплянка — посёлок, Карталинский район Челябинской области.

Украина 
 Коноплянка — село, Белоцерковский сельский совет, Великобагачанский район, Полтавская область

Гидроним 
 Коноплянка — 16-километровый ручей, вытекающий из Старьковского болота (Можайский район Московской области).
 Коноплянка — река в Днепропетровской области.
 Коноплянка — озеро в Полтавской области
 Коноплянка — озеро в Черниговской области
 Коноплянка — озеро в Киевской области
 Коноплянка — озеро, Приволжский район (Казань)
 Коноплянка — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области, приток Лобвы
 Коноплянка — река в России, протекает в Челябинской, Тюменской области, приток реки Ай
 Коноплянка — озеро в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии, в бассейне реки Оболь

См. также 
 Конопля

Примечания